Холмово — название населённых пунктов в России:

 Холмово — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Холмово — деревня в Можайском районе Московской области.
 Холмово — деревня в Ржевском районе Тверской области.